Дмитрий Александрович Иванисеня (; ) — украинский футболист, полузащитник и защитник самарских «Крыльев Советов». Выступал за сборную Украины.

Клубная карьера 
На детско-юношеском уровне представлял клубы «Кривбасс», «Металлург» (Запорожье), «Шахтёр» (Донецк).

В 2011 году начал выступать во взрослом футболе в составе «Шахтёра-3» во второй лиге, всего за два сезона сыграл 56 матчей и забил 9 голов. В 2013 году был переведён во второй состав «Шахтёра» и за следующие два сезона провёл 44 матча и забил 8 голов в молодёжном первенстве.

В 2015 году был отдан в аренду в «Ильичёвец», игравший тогда в первой лиге, и сыграл за сезон 10 матчей, все — в осенней части сезона. Летом 2016 года мариупольский клуб выкупил его контракт, однако футболист не закрепился в основе, сыграв в сезоне 2016/17 только 6 матчей в первой лиге.

В начале 2018 года перешёл в тбилисское «Динамо», с которым по итогам сезона стал вице-чемпионом Грузии. В первой половине сезона 2019 года продолжал выступать за тбилисский клуб, который в итоге стал чемпионом Грузии 2019 года. Всего за полтора сезона провёл в составе «Динамо» 49 матчей и забил 6 голов в чемпионате страны, также принимал участие в матчах еврокубков.

Летом 2019 года перешёл в луганскую «Зарю», где сразу стал игроком основного состава. Дебютный матч в высшей лиге Украины сыграл 4 августа 2019 года против клуба «Днепр-1», а автором первого гола стал 3 ноября 2019 года в ответном поединке против днепровского клуба.

В июле 2021 года стал игроком самарских «Крыльев Советов».

Карьера в сборной 
Привлекался в юношескую и молодёжную сборную Украины. Осенью 2019 года получил вызов в национальную сборную, где дебютировал 14 ноября 2019 года в матче против Эстонии, выйдя на замену в перерыве.

Достижения

Командные 
«Заря»
 Бронзовый призёр чемпионата Украины (2): 2019/20, 2020/21
 Финалист Кубка Украины: 2020/21

Личные 
 Лучший футболист месяца чемпионата Украины (1): декабрь 2020

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Шахтёр-3»
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Ильичёвец-2»
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Крылья Советов»